Вади́м Пономарёв: 
 Пономарёв, Вадим Александрович (известен как Гуру Кен; род. 1969) — российский музыкальный журналист, критик и искусствовед, колумнист.
 Пономарёв, Вадим Алексеевич (1954—2011) — советский боксёр.